Вайсах:

 Вайсах — река в Германии и Австрии.
 Вайсах — коммуна в Германии.
 Вайсах-им-Таль — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.